Село
 Слов'яносербка

Інше
 Слов'яносербка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою